Бесир Демири (; родился 1 августа 1994 года в Скопье, Македония) — македонский и албанский футболист, защитник клуба «Жилина». Выступал в сборной Македонии.

Клубная карьера 
Демири начал профессиональную карьеру в клубе «Шкупи» из своего родного города. В 2014 году Бесир перешёл в клуб «Шкендия». 1 марта 2015 года в матче против «Тетекса» он дебютировал в чемпионате Македонии. 24 мая в поединке против столичного «Металлурга» Бесир забил свой первый гол за «Шкендию». В 2016 году он помог команде занять второе место в чемпионате и выиграть Кубок Македонии.

В начале 2017 года Демири перешёл в «Вардар». 19 февраля в матче против своего родного «Шкупи» он дебютировал за новую команду.

В начале 2018 года Бесир перешёл в украинский «Мариуполь».

Международная карьера 
29 мая 2016 года в товарищеском матче против сборной Азербайджана Демири дебютировал за сборную Македонии.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Македонии Демири принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Испании и Сербии.

Достижения 
 «Шкендия»
 Обладатель Кубка Македонии: 2015/16

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Шкендия»
Игроки ФК «Жилина»
Игроки ФК «Вардар»
Игроки ФК «Мариуполь»